Breitmoos ist der Ortsname von

 Breitmoos (Edling), Ortsteil der Gemeinde Edling, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Breitmoos (Inzell), Ortsteil der Gemeinde Inzell, Landkreis Traunstein, Bayern
 Breitmoos (Rinchnach), Ortsteil der Gemeinde Rinchnach, Landkreis Regen, Bayern